Cette liste présente les matchs de l'équipe du Mexique de football par adversaire rencontré.

A

Afrique du Sud 
Confrontations entre l'Afrique du Sud et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires de l'Afrique du Sud : 1
 Matchs nuls : 1
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par l'Afrique du Sud : 3
 Total de buts marqués par le Mexique : 6

Albanie

Confrontations 
Confrontations entre l'Albanie et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de l'Albanie : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par l'Albanie : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 4

Algérie 
Confrontations entre l'équipe d'Algérie de football et l'équipe du Mexique de football en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires de l'équipe du Mexique : 1
 Victoires de l'équipe d'Algérie : 0
 Matchs nuls : 1

Allemagne 
Confrontations entre l'Allemagne de l'Ouest puis l'Allemagne et le Mexique en matchs officiel :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 12
 Victoires de l'Allemagne : 5
 Matchs nuls : 6
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par l'Allemagne : 25
 Total de buts marqués par le Mexique : 12

Les trois premières rencontres entre les deux équipes en Coupe du monde ont tourné à l'avantage des Allemands, jusqu'à celle de 2018 où c'est le Mexique qui l'emporte.

Allemagne de l'Est 
Confrontations entre l'équipe d'Allemagne de l'Est de football et l'équipe du Mexique de football.

Bilan 

 Total de matchs disputés : 4
 Victoires de la RDA : 2
 Victoires du Mexique : 0
 Matchs nuls : 2

Angleterre 
Confrontations entre l'équipe d'Angleterre de football et l'équipe du Mexique de football en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 9
 Victoires de l'équipe d'Angleterre : 6
 Victoires de l'équipe du Mexique : 2
 Matchs nuls : 1

Angola 
Confrontations entre l'Angola et le Mexique :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires de l'équipe d'Angola : 0
 Victoires de l'équipe du Mexique : 1
 Matchs nuls : 1

Antilles néerlandaises

Confrontations 
Confrontations entre les Antilles néerlandaises et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 9
 Victoires des Antilles néerlandaises : 2
 Victoires du Mexique : 5
 Matchs nuls : 2
 Total de buts marqués par les Antilles néerlandaises : 8
 Total de buts marqués par le Mexique : 27

Arabie saoudite 
Confrontations entre l'Arabie saoudite et le Mexique :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 6
 Victoire de l'équipe d'Arabie saoudite : 0
 Matchs nuls : 1
 Victoire de l'équipe du Mexique : 5
 Total de buts marqués par l'Arabie saoudite : 3
 Total de buts marqués par le Mexique : 16

Argentine 
Confrontations entre l'Argentine et le Mexique :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 32
  Victoires de l'équipe du Mexique : 4
  Victoires de l'équipe d'Argentine : 16
 Matchs nuls : 12
 Total de buts marqués par l'équipe du Mexique : 28
 Total de buts marqués par l'équipe d'Argentine : 53

Les quatre rencontres entre les deux équipes en coupe du monde se sont soldées par des victoires de l'Argentine.

Australie 
Confrontations entre l'Australie et le Mexique :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de l'équipe d'Australie : 2
  Victoires de l'équipe du Mexique : 1
 Matchs nuls : 2

B

Bahamas

Confrontations 

Confrontations entre le Mexique et les Bahamas en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
Total de matchs disputés : 1
Victoires du Mexique : 1
Victoires des Bahamas : 0
Match nul : 0
Total de buts marqués par le Mexique : 3
 Total de buts marqués par les Bahamas : 0

Belgique 
Confrontations entre la Belgique et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 7
 Victoires de la Belgique : 2
 matchs nuls : 2
 Victoires du Mexique : 3
 Buts marqués par la Belgique : 11
 Buts marqués par le Mexique : 9

Belize

Confrontations 
Confrontations entre le Belize et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Belize : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par le Belize : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 9

Bermudes

Confrontations 
Confrontations entre les Bermudes et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 6
 Victoires des Bermudes : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 5
 Total de buts marqués par les Bermudes : 4
 Total de buts marqués par le Mexique : 17

Biélorussie

Confrontations 
Confrontations entre la Biélorussie et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de la Biélorussie : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 0
 Total de buts marqués par la Biélorussie : 3
 Total de buts marqués par le Mexique : 2

Bolivie 
Confrontations entre la Bolivie et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 12
 Victoires du Mexique : 9
 Victoires de la Bolivie : 1
 Matchs nuls : 9
 Total de buts marqués par le Mexique : 20
 Total de buts marqués par la Bolivie : 5

Bosnie-Herzégovine

Confrontations 
Confrontations entre la Bosnie-Herzégovine et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 4
 Victoires de la Bosnie-Herzégovine : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 3
 Total de buts marqués par la Bosnie-Herzégovine : 2
 Total de buts marqués par le Mexique : 5

Brésil

Confrontations 
Confrontations entre le Brésil et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 40
 Victoires du Brésil : 24
 Matchs nuls : 7
 Victoires du Mexique : 9
 Total de buts marqués par le Brésil : 75
 Total de buts marqués par le Mexique : 34

Cinq confrontations ont eu lieu en Coupe du monde entre le Brésil et le Mexique avec un bilan de quatre victoires et un nul pour le Brésil. Lors de leurs trois premières confrontations en coupe du monde, le Brésil bat le Mexique au premier tour, participant du même coup à l'élimination de ce dernier à chaque fois. Alors que le Brésil accueille la coupe du monde 2014, les deux équipes se quittent sur un score vierge (0-0), toujours lors de la première phase. Enfin, la dernière rencontre en coupe du monde a lieu lors de la 2018 avec un nouveau succès des "Cariocas" mais cette fois-ci en huitièmes de finale.

Le Mexique n'a jamais inscrit de but face au Brésil en phase finale de Coupe du monde.

Bulgarie

Confrontations 
Confrontations entre la Bulgarie et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 12
 Victoires de la Bulgarie : 2
 Matchs nuls : 6
 Victoires du Mexique : 4
 Total de buts marqués par la Bulgarie : 11
 Total de buts marqués par le Mexique : 14

C

Cameroun

Confrontations 
Confrontations entre le Cameroun et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Cameroun : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 2
 Total de buts marqués par le Cameroun : 0

Canada

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et le Canada en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 33
 Victoires du Mexique : 24
 Matchs nuls : 8
 Victoires du Canada : 7
 Total de buts marqués par le Mexique : 74
 Total de buts marqués par le Canada : 23

Chili

Confrontations 
Confrontations entre le Chili et le Mexique :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 33
 Victoires du Chili : 14
 Victoires du Mexique :18
 Matchs nuls : 5
 Total de buts marqués par le Chili : 42
 Total de buts marqués par le Mexique : 38

Chine

Confrontations 
Confrontations entre la Chine et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires de la Chine : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par la Chine : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 4

Colombie

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Colombie en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 27
 Victoires de la Colombie : 7
 Victoires du Mexique : 11
 Matchs nuls : 9
 Total de buts marqués par la Colombie : 23
 Total de buts marqués par le Mexique : 27

Congo (république démocratique)

Confrontations 
Confrontations entre la république démocratique du Congo et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la république démocratique du Congo : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 2
 Total de buts marqués par la république démocratique du Congo : 1

Corée du Nord

Confrontations 
Confrontations entre la Corée du Nord et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de la Corée du Nord : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par la Corée du Nord : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 2

Corée du Sud 
Confrontations entre le Mexique et la Corée du Sud :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 13
 Victoires de la Corée du Sud : 5
 Matchs nuls : 2
 Victoires du Mexique : 10
 Total de buts marqués par la Corée du Sud : 12
 Total de buts marqués par le Mexique : 26

Costa Rica

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Costa Rica et le Mexique :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 59
 Victoires du Costa Rica : 7
 Matchs nuls : 21
 Victoires du Mexique : 31
 Total de buts marqués par le Costa Rica : 40
 Total de buts marqués par le Mexique : 92

Côte d'Ivoire

Confrontations 
Confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de la Côte d'Ivoire : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par la Côte d'Ivoire : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 4

Croatie 
Confrontations entre la Croatie et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 6
 Victoires de la Croatie : 4
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par la Croatie : 9
 Total de buts marqués par le Mexique : 6

Cuba 
Confrontations entre Cuba et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 16
 Victoires de Cuba : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 16
 Total de buts marqués par Cuba : 7
 Total de buts marqués par le Mexique : 62

Curaçao 
Confrontations entre Curaçao et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de Curaçao : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par Curaçao : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 2

D

Danemark 
Confrontations entre le Danemark et le Mexique :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 5
 Victoires du Danemark : 2
 Matchs nuls : 2
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par le Danemark : 7
 Total de buts marqués par le Mexique : 6

Dominique

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Dominique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Dominique : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 18
 Total de buts marqués par la Dominique : 0

E

Écosse 
Confrontations entre le Mexique et l'Écosse en matches officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de l'Écosse : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par l'Écosse : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 1

Égypte 
Confrontations entre le Mexique et l'Égypte en matches officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 4
 Victoires de l'Égypte : 1
 Matchs nuls : 1
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par l'Égypte : 4
 Total de buts marqués par le Mexique : 8

Équateur

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et l'Équateur en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 23
 Victoires de l'Équateur : 6
 Victoires du Mexique : 16
 Matchs nuls : 6
 Total de buts marqués par l'Équateur : 24
 Total de buts marqués par le Mexique : 40

Espagne 
Confrontations entre l'équipe d'Espagne de football et l'équipe du Mexique de football en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 8
 Victoires de l'équipe d'Espagne : 5
 Victoires de l'équipe du Mexique : 0
 Matchs nuls : 3
 Buts marqués par l'équipe d'Espagne : 16
 Buts marqués par l'équipe du Mexique : 4

Estonie 
Confrontations entre le Mexique et l'Estonie en matches officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de l'Estonie : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par l'Estonie : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 6

États-Unis 
Confrontations entre le Mexique et les États-Unis en matches officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 75
 Victoires du Mexique : 38
 Matchs nuls : 16
 Victoires des États-Unis : 26
 Total de buts marqués par le Mexique : 144
 Total de buts marqués par les États-Unis : 86

F

Fidji

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et les Fidji en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires des Fidji : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par les Fidji : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 2

Finlande

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Finlande en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 4
 Victoires du Mexique : 3
 Matchs nuls : 1
 Victoires de la Finlande : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 7
 Total de buts marqués par la Finlande : 2

France

Confrontations 
Confrontations entre l'équipe de France de football et l'équipe du Mexique de football.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 7
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 1
 Victoires de la France : 5
 Total de buts marqués par le Mexique : 6
 Total de buts marqués par la France : 15

G

Gambie

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Gambie en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Gambie : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 5
 Total de buts marqués par la Gambie : 1

Ghana

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et le Ghana en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires du Mexique : 3
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Ghana : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 4
 Total de buts marqués par le Ghana : 1

Grèce

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Grèce en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 2
 Victoires de la Grèce : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 2
 Total de buts marqués par la Grèce : 1

Guadeloupe

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Guadeloupe en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Guadeloupe : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 3
 Total de buts marqués par la Guadeloupe : 0

Guatemala

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et le Guatemala :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 40
 Victoires du Mexique : 26
 Matchs nuls : 13
 Victoires du Guatemala : 5
 Total de buts marqués par le Mexique : 76
 Total de buts marqués par le Guatemala : 37

Guyana

Confrontations 
Confrontations entre le Guyana et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Guyana : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 8
 Total de buts marqués par le Guyana : 1

H

Haïti

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et Haïti :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 12
 Victoires du Mexique : 8
 Matchs nuls : 3
 Victoires d'Haïti : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 29
 Total de buts marqués par Haïti : 6

Honduras

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et le Honduras :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 43
 Victoires du Mexique : 30
 Matchs nuls : 9
 Victoires du Honduras : 8
 Total de buts marqués par le Mexique : 78
 Total de buts marqués par le Honduras : 33

Hongrie 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et la Hongrie :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 10
 Victoires du Mexique : 7
 Matchs nuls : 1
 Victoires de la Hongrie : 2
 Total de buts marqués par le Mexique : 21
 Total de buts marqués par la Hongrie : 10

I

Irak

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et l'Irak en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires de l'Irak : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 5
 Total de buts marqués par l'Iran : 0

Iran

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et l'Iran en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires de l'équipe du Mexique : 3
 Matchs nuls : 0
 Victoires de l'équipe d'Iran : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 9
 Total de buts marqués par l'Iran : 2

Irlande 
Confrontations entre l'Irlande et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de l'équipe du Mexique : 2
 Matchs nuls : 3
  Victoires de l'équipe d'Irlande : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 7
 Total de buts marqués par l'Irlande : 4

Irlande du Nord 
Confrontations entre l'Irlande du Nord et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires de l'Irlande du Nord : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 4
 Total de buts marqués par l'Irlande du Nord : 4

Islande

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et l'Islande en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 5
 Victoires de l'Islande : 1
 Matchs nuls : 2
 Victoires du Mexique : 3
 Total de buts marqués par l'Islande : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 4

Israël

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et Israël en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires d'Israël : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par Israël : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 3

Italie 
Confrontations en matchs officiels entre l'Italie et le Mexique :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 12
 Victoires de l'équipe du Mexique : 1
 Matchs nuls : 4
 Victoires de l'équipe d'Italie : 7
 Total de buts marqués par le Mexique : 10
 Total de buts marqués par l'Italie : 28

J

Jamaïque

Confrontations 

Confrontations entre le Mexique et la Jamaïque en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 29
 Victoires de la Jamaïque : 7
 Matchs nuls : 4
 Victoires du Mexique : 28
 Total de buts marqués par la Jamaïque : 16
 Total de buts marqués par le Mexique : 73

Japon

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et le Japon :

Bilan 
Total de matchs disputés : 6
  Victoires de l'équipe du Mexique : 6
 Matchs nuls : 0
  Victoire de l'équipe du Japon : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 11
 Total de buts marqués par le Japon : 6

L

Liberia

Confrontations 
Confrontations entre le Liberia et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Liberia : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 5
 Total de buts marqués par le Liberia : 4

Luxembourg

Confrontations 
Confrontations entre le Luxembourg et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Mexique : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Luxembourg : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 1
 Total de buts marqués par le Luxembourg : 2

M

Maroc 
Confrontations entre le Mexique et le Maroc :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de l'équipe du Mexique : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires de l'équipe du Maroc : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 1
 Total de buts marqués par le Maroc : 2

Martinique

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Martinique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires du Mexique : 3
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Martinique : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 15
 Total de buts marqués par la Martinique : 3

N

Nicaragua

Confrontations 
Confrontations entre le Nicaragua et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Nicaragua : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 6
 Total de buts marqués par le Nicaragua : 0

Nigeria 
Confrontations entre le Mexique et le Nigeria en matchs officiels :

Bilan

Au  :
Total de matchs disputés : 7
 Victoire de l'équipe du Mexique : 4
 Matchs nuls : 4
 Victoire de l'équipe du Nigeria : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 13
 Total de buts marqués par le Nigeria : 7

Norvège

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Norvège en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 6
 Victoires du Mexique : 3
 Matchs nuls : 1
 Victoires de la Norvège : 2
 Total de buts marqués par le Mexique : 11
 Total de buts marqués par la Norvège : 8

Nouvelle-Zélande

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Nouvelle-Zélande en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 7
 Victoires du Mexique : 6
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Nouvelle-Zélande : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 18
 Total de buts marqués par la Nouvelle-Zélande : 9

P

Panama

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et le Panama :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 23
 Victoires du Mexique : 16
 Matchs nuls : 6
 Victoires du Panama : 3
 Total de buts marqués par le Mexique : 41
 Total de buts marqués par le Panama : 12

Paraguay

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et le Paraguay en matchs officiels.

Bilan 
Au  :
Total de matchs disputés : 21
Victoires du Paraguay : 5
Victoires du Mexique : 11
 Matchs nuls : 5
Total de buts marqués par le Paraguay : 17
Total de buts marqués par le Mexique : 34

Pays-Bas

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et les Pays-Bas en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 9
 Victoires de l'équipe du Mexique : 5
 Matchs nuls : 1
 Victoires des Pays-Bas : 4
 Total de buts marqués par le Mexique : 16
 Total de buts marqués par les Pays-Bas : 15

Pays de Galles 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et le pays de Galles :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 5
 Victoires du pays de Galles : 1
 Matchs nuls : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par le pays de Galles : 3
 Total de buts marqués par le Mexique : 5

Pérou

Confrontations 

Confrontations entre le Mexique et le Pérou en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 29
 Victoires du Pérou : 9
 Victoires du Mexique : 12
 Matchs nuls : 8
 Total de buts marqués par le Pérou : 32
 Total de buts marqués par le Mexique : 38

Pologne 
Confrontations entre l'équipe de Pologne de football et l'équipe du Mexique de football

Bilan 

 Total de matchs disputés : 9
 Victoires de l'équipe de Pologne : 3
 Matchs nuls : 3
 Victoires de l'équipe du Mexique : 3
 Total de buts marqués par la Pologne : 9
 Total de buts marqués par le Mexique : 13

Portugal 
Confrontations entre le Mexique et le Portugal en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 5
 Victoires du Portugal : 3
 Matchs nuls : 2
 Victoires du Mexique : 0
 Total de buts marqués par le Portugal : 7
 Total de buts marqués par le Mexique : 4

R

Roumanie

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Roumanie en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Roumanie : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 2
 Total de buts marqués par la Roumanie : 2

Russie 
Confrontations entre l'équipe du Mexique de football et les équipes d'URSS, de la CEI et de Russie de football :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 13
 Victoires de l'équipe du Mexique : 2
 Matchs nuls : 7
/ Victoires des équipes d'URSS et de Russie : 5
 Total de buts marqués par le Mexique : 6
 Total de buts marqués par la Russie : 17

S

Saint-Christophe-et-Niévès

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et Saint-Christophe-et-Niévès en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires de Saint-Christophe-et-Niévès : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 13
 Total de buts marqués par Saint-Christophe-et-Niévès : 0

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 7
 Victoires du Mexique : 7
 Matchs nuls : 0
 Victoires de Saint-Vincent-et-les-Grenadines : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 36
 Total de buts marqués par Saint-Vincent-et-les-Grenadines : 1

Salvador

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et le Salvador :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 40
 Victoires du Mexique : 35
 Matchs nuls : 2
 Victoires du Salvador : 5
 Total de buts marqués par le Mexique : 106
 Total de buts marqués par le Salvador : 25

Sénégal 
Confrontations entre le Mexique et le Sénégal :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires de l'équipe du Mexique : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires de l'équipe du Sénégal : 0

Serbie et Yougoslavie 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et la Yougoslavie puis la Serbie :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 8
 Victoires de la Yougoslavie puis la Serbie : 5
 Matchs nuls : 1
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par la Yougoslavie puis la Serbie : 16
 Total de buts marqués par le Mexique : 10

Slovénie

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Slovénie en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Mexique : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Slovénie : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 1
 Total de buts marqués par la Slovénie : 2

Suède 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et la Suède :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 11
  Victoires de l'équipe du Mexique : 2
 Matchs nuls : 3
 Victoires de l'équipe de Suède : 6
 Total de buts marqués par le Mexique : 6
 Total de buts marqués par la Suède : 13

Suisse 
Confrontations entre l'équipe du Mexique de football et l'équipe de Suisse de football :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 5
 Victoires de l'équipe de Suisse : 3
 Matchs nuls : 1
 Victoires de l'équipe du Mexique : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 7
 Total de buts marqués par la Suisse : 10

Suriname 
Confrontations entre le Mexique et le Suriname en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Suriname : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 4
 Total de buts marqués par le Suriname : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 11

T

Tahiti 
Confrontations entre le Mexique et Tahiti en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de Tahiti : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 1
 Total de buts marqués par Tahiti : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 1

Tchéquie et Tchécoslovaquie

Confrontations 
Confrontations entre la Tchécoslovaquie puis la Tchéquie et le Mexique en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 4
 Victoires de la Tchéquie : 2
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Mexique : 2
 Total de buts marqués par la Tchéquie : 5
 Total de buts marqués par le Mexique : 6

Trinité-et-Tobago

Confrontations 
Confrontations en matchs officiels entre le Mexique et Trinité-et-Tobago :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 24
 Victoires du Mexique : 15
 Matchs nuls : 6
 Victoires de Trinité-et-Tobago : 3
 Total de buts marqués par le Mexique : 54
 Total de buts marqués par Trinité-et-Tobago : 22

Tunisie

Confrontations 
Confrontations entre le Mexique et la Tunisie en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Mexique : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires de la Tunisie : 1
 Total de buts marqués par le Mexique : 1
 Total de buts marqués par la Tunisie : 3

U

Ukraine 
Confrontations entre le Mexique et l'Ukraine en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Mexique : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires de l'Ukraine : 0
 Total de buts marqués par le Mexique : 2
 Total de buts marqués par l'Ukraine : 1

Uruguay 
Confrontations entre le Mexique et l'Uruguay en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 22
 Victoires de l'Uruguay : 9
 Victoires du Mexique : 8
 Matchs nuls : 7
 Total de buts marqués par l'Uruguay : 31
 Total de buts marqués par le Mexique : 29

V

Venezuela

Confrontations 

Confrontations entre le Mexique et le Venezuela en matchs officiels :

Bilan 
Au  :
 Total de matchs disputés : 13
 Victoires du Mexique : 10
 Victoires du Venezuela : 0
 Matchs nuls : 3
 Total de buts marqués par le Mexique : 30
Total de buts marqués par le Venezuela : 10

Notes et références 

Football au Mexique
Mexique